Михаэль Главоггер (; 03.12.1959, Грац, Австрия — 22.04.2014, Монровия, Либерия) — австрийский кинорежиссёр-документалист, работы которого более 20 раз отмечены престижными международными наградами.

Биография 
Михаэль Главоггер родился в 1959 году в Граце, Австрия. Учёбу начал в Институте искусств Сан-Франциско (с 1981 по 1982 год), продолжил в Венской киноакадемии (с 1983 по 1989 год). Специализировался на документальном кино. В 1995 году снял картину «Муравьиная улица» (), которая получила национальную награду Viennale. Первой работой, получившей уже международную известность, стал фильм «Мегаполисы» (, 1998 год) о жизни четырёх городов — Мумбаи, Нью-Йорка, Москвы и Мехико. Он победил сразу на пяти международных фестивалях документального кино, включая Viennale и Международный кинофестиваль в Сан-Франциско. Лента «Смерть рабочего» (, 2005 год) принесла ещё 6 наград и 2 номинации на ведущих кинофорумах мира, включая Grierson Award на Лондонском кинофестивале и немецкий Deutscher Filmpreis. В этом фильме рабочие с Украины, из Индонезии, Нигерии, Пакистана для поддержания полунищенского существования своих семей должны идти на ежедневный риск. В картине «Слава блудницы» (, 2011), выигравшей призы IndieLisboa International Independent Film Festival и 2 национальных кинонаграды Австрии, тема проституции рассматривается не только с точки зрения социального осуждения, но с самых разных, порой парадоксальных сторон.

Михаэль Главоггер снимал и игровое кино. «Трущёбные прогулки» (, 2006 год) получил приз на Ghent International Film Festival за лучший сценарий, а «Убей папочку на ночь» (в оригинале — , 2009 год) и «Контакт» (, 2009 год) были неплохо приняты критикой. Отдельно должна быть отмечена зарисовка режиссёра в альманахе «60 Секунд одиночества в нулевом году».

Принимал участие в судействе международных профессиональных конкурсов: член жюри Московского МКФ 2008 года, председатель жюри МКФ «Послание к человеку» (Санкт-Петербург, 2012 год).

Одной из последних работ Михаэля Главоггера стала полнометражная документальная лента в формате 3D о Российской государственной библиотеке из серии «Соборы культуры» (в работе над серией также принимали участие режиссёры Роберт Редфорд, Микаэль Мэдсен и Вим Вендерс, в качестве руководителя проекта). Фильм демонстрировался на Берлинале 2014 года.

Михаэль Главоггер в начале 2014 года работал в Африке, собирал материал для нового проекта. Уже почти год он путешествовал с двумя участниками съёмочной группы в минифургоне, сначала по Восточной Европе, а позже в Сьерра-Леоне, Гамбии, Сенегале. В Либерии режиссёр почувствовал серьёзное недомогание и был госпитализирован с первоначальным диагнозом брюшной тиф. Через три дня диагноз был скорректирован на малярию. За кинематографистом из Вены вылетел специальный авиарейс с высококвалифицированными медиками. Однако, во вторник 22 апреля 2014 года в 23-40 по дороге в аэропорт он скончался. Разница в часовых поясах стала причиной объявления некоторыми СМИ датой смерти Михаэля Главоггера 23 апреля.

Критика 
Тематика лент кинематографиста позволили говорить о нём как о художнике, анализирующем влияние модернизации и глобализации на жизни и судьбы людей из низших социальных слоёв развивающихся стран. Эстетика социального вызова, обсуждение замалчиваемых тем позволили критикам неоднократно сопоставлять работы Михаэля Главоггера и Гуальтьеро Якопетти. На это Главоггер заявлял, что совершенно не знаком с творчеством итальянского документалиста. В специализированных изданиях сравнение работ австрийца с другими режиссёрами проводится неоднократно. Например, обозреватель журнала «Сеанс» находит общую тему исследований в картинах Михаэля Главоггера и финского режиссёра Пирьо Хонкасало (в частности, в её ленте «Три комнаты меланхолии»). Это «архаичный магический ритуал», в первом случае в виде тяжёлого физического труда, иногда утратившего целесообразность, во втором — обряд вступления во взрослую жизнь североморских кадетов и подростков-сирот из Ингушетии. Но и в том, и в другом случае для героев картин все действия наполнены смыслом, а для режиссёров они остаются поэтической стихией, полумистической загадкой. Напротив, сравнение с фильмом голландки Йиску Рикелс «4 элемента» строится на контрасте. Она, анализируя тяжёлый труд пожарных России и шахтёров Германии, испытывает скорее эйфорию, некоторую «этнографическую экзотику» своих персонажей. Для Главоггера же главным в арсенале является шоковый эффект.

В анализах некоторых лент в адрес режиссёра звучали обвинения в сомнительной патетике и псевдо-отстранённости, которыми он пытался прикрыть тенденциозность:

Избранная фильмография и награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 A World of Troubled Beauty Обзорная статья The New York Times о творчестве режиссёра.

Кинорежиссёры-документалисты Австрии
Умершие от малярии
Лауреаты премии Томаса Плуха за сценарий